El Mioceno medio es una sub-época informal del Mioceno que se compone de dos edades: Langhiense y Serravalliense. El Mioceno medio está precedido por el Mioceno temprano.

La sub-época duró de 15.97 ± 0.05 Ma a 11.608 ± 0.005 Ma (hace millones de años). Durante este período, se produjo una fuerte caída de las temperaturas globales. Este evento se conoce como la Transición Climática del Mioceno Medio.

Con el fin de establecer las edades europeas de los mamíferos terrestres, esta sub-época es equivalente a la edad astraciana .

Enlaces externos
 GeoWhen Database - Middle Miocene

Referencias

Mioceno